

Toponyme 

 Biloxi, ville américaine du Mississippi ;
 Biloxi, village américain du sud-est du Texas ;
 Gulfport-Biloxi, aéroport international américain du Mississippi.

Titres 

 Biloxi Blues (1984), pièce de théâtre de Neil Simon ;
 Biloxi Blues (1988), adaptation en film par Mike Nichols ;
  (1941-1962), croiseur léger de l’US Navy.

Autres 
 Tunica-Biloxi, nation amérindienne de Louisiane.
 Biloxi, langue de la tribu Biloxi.